Каја Скоделарио (; рођена 13. марта 1992. у Лондону) енглеска је глумица и манекенка позната по улогама Ефи Стонем у тинејџерској серији Скинс и Терезе Агнес у филмовима Лавиринт - Немогуће бекство, Лавиринт - Бег кроз згариште и Лавиринт — Лек смрти.

Филмографија 

|-
|2009. || Месец || -{Moon}- || Ив || 
|-
|2010. || Борба титана || -{Clash of the Titans}- || Пешет ||
|-
|2010. || Шанк || -{Shank}- || Таша ||
|-
|2011. || Оркански висови || -{Wuthering Heights}- || Катрин Ерншо ||
|-
|2012. || Док сам још ту || -{Now Is Good}- || Зои || 
|-
|2012. || 28К || -{Twenty8k}- || Сали Вивер ||
|-
|2012. || Острво Спајк || -{Spike Island}- || продавачица мајица ||
|-
|2013. || Истина о Имануел || -{The Truth About Emanuel}- || Имануел || 
|-
|2014. || Лавиринт - Немогуће бекство || -{The Maze Runner}- || Тереза Агнес|| 
|-
|2015. || Кућа тигрова || -{Tiger House}- || Кели|| 
|-
|2015. || Лавиринт - Бег кроз згариште || -{Maze Runner: The Scorch Trials}- || Тереза Агнес|| 
|-
|2016. || Месец и Сунце || -{The Moon and the Sun}- || Мари-Џозеф|| 
|-
|2017. || Пирати са Кариба: Салазарова освета || -{Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales}- || Карина Смит|| 
|-
|2017. || Лавиринт — Лек смрти || -{Maze Runner: The Death Cure}- || Тереза Агнес|| 
|-
|2021. || Притајено зло: Почетак || -{Resident Evil: Welcome to Raccoon City}- || Клер Редфилд || 
|-
|- bgcolor="#e6e6fa" align="center"
|colspan=5| Улоге у ТВ серијама
|-
|2007–20102013.|| Скинс || -{Skins}- || Ефи Стонем || 26 епизода
|-
|2012. || Права љубав || -{True Love	}- || Карен || 2 епизоде
|-
|2013. || Саутклиф || -{Southcliffe}- || Ана|| 4 епизоде
|-
|}

Извори

Спољашње везе 

 

Рођени 1992.
Енглеске глумице
Биографије живих особа
Манекени